«Isla (de) Santa Catalina» hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Isla Santa Catalina (Baja California Sur), en el golfo de California, estado de Baja California Sur (México);
 Isla Santa Catalina (California), forma parte del archipiélago de las islas Santa Bárbara, en California (Estados Unidos);
 Isla Santa Catalina (Colombia), en el Caribe, forma parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el noroeste de Colombia;
 Isla Santa Catarina, en la costa del estado Santa Catarina (Brasil);
 Isla de Santa Catalina (España), frente a la ciudad de Ceuta.